Premier League 2011 (PartyPoker.com Premier League Snooker) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades under hösten 2011, med slutspelet den 26 och 27 november 2011. Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit Ding Junhui i finalen med 7-1. Det var O'Sullivans tionde Premier League-titel, han har flest av alla spelare i historien.

Format
Formatet var nytt för denna säsong. Antalet spelare hade ökat från sju till tio, varav fyra spelare deltog vid varje speltillfälle. Dessa fyra möttes i två semifinaler, och vinnarna spelade final. Sammanlagt blev det tio speltillfällen under hösten, vilket innebar att varje spelare deltog i fyra av dessa.

Alla matcher spelades i bäst-av-5 frames, och till skillnad från tidigare upplagor spelades inga frames efter att matchen var avgjord (då en spelare vunnit tre frames). Varje spelare fick ett poäng för varje vunnet frame, vilket innebar att det maximala antalet poäng man kan uppnå var 24. De fyra spelare som samlade mest poäng under hösten gick till slutspel.

Resultat

Gruppspel

Skegness 18 augusti

Guildford 1 september
{{4TeamBracket-NoSeeds-NoHead

| RD1-team1=   Jimmy White
| RD1-score1= 0
| RD1-team2=   Mark Williams
| RD1-score2= 3

| RD1-team3=  
| RD1-score3= 2
| RD1-team4=   Shaun Murphy
| RD1-score4= 3

| RD2-team1=   Mark Williams| RD2-score1= 3'| RD2-team2=   Shaun Murphy
| RD2-score2= 1
}}

Motherwell 22 september

Doncaster 29 september

Weston-Super-Mare 6 oktober

Stoke 13 oktober

Exeter 20 oktober

Southampton 3 november

Banbury 10 november

Grimsby 17 november

Slutställning

Slutspel
Slutspelet avgörs 26–27 november i Potters Leisure Resort'' i Hopton-on-Sea, Norfolk, England.

Källor

Referenser

Externa länkar
Officiell hemsida
WWW Snooker
Premier League (World Snooker)

Snookersäsongen 2011/2012
2011 i Storbritannien
Premier League (snooker)